Desa Galis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Galis (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 112,96), Jawa Timur, 
 Desa Galis (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 113,90), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar